Eustacchio ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Eustacchio (1869–1909), österreichischer Architekt des Späthistorismus
 Mario Eustacchio (* 1964), österreichischer Politiker (FPÖ)